HMS Magne kan syfta på:

 – en jagare i svenska flottan som sjösattes 1905
 – en jagare i svenska flottan som sjösattes 1942
 – en patrullbåt i svenska flottan som sjösattes 1978

Se även
S/S Magne